Die Divizia B 1973/74 war die 34. Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. FC Galați, Chimia Râmnicu Vâlcea und Olimpia Satu Mare stiegen in die Divizia A auf.

Modus 
Ab dieser Saison wurde die Divizia B in drei Staffeln mit jeweils 18 Mannschaften ausgetragen. Die drei Sieger stiegen in die Divizia A auf, während die letzten vier Vereine jeder Gruppe in die Divizia C abstiegen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied zunächst die Tordifferenz.

Staffel 1 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Staffel 2 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Staffel 3 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Weblinks 
 Saison 1973/74 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Divizia B auf rsssf.com (englisch)

Fußballsaison 1973/74
1973 74